Servizi sociali, sistema organizzato di servizi per l'assistenza sociale. 
 Servizio sociale ebraico
 Servizio sociale penitenziario, sistema organizzato di enti, ruoli e strutture con a cui è affidata l'organizzazione di un progetto riabilitativo correlato ala pena.

Pagine correlate 

Servizio sociale austriaco, organizzazione austriaca senza scopo di lucro, fondata da Andreas Maislinger nel 1998 per il servizio civile all'estero.